Rosau steht für:

 Rosau, Ortsteil der Gemeinde Odenthal im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mühle Rosau, ehemalige Windmühle in Rees, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Rossau